Сти́вен Кларк:
 Стив Кларк (Steve Clark) (1960—1991) — британский музыкант, гитарист группы Def Leppard.
 Стив Кларк (Steve Clark) (род. 1943) — американский пловец, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр 1964 года.
 Стив Кларк (Steve Clarke) (род. 1963) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Стив Кларк (Steve Clark) (род. 1986) — американский футболист, вратарь.
 Стивен Кларк (Stephen Clarke) (род. 1958) — британский журналист и писатель.
 Стивен Кларк (Stephen Clarke) (род. 1973) — канадский пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.